Die Abkürzung YL steht für:

 Yamal Airlines
 Ylioppilaskunnan Laulajat, einen finnischen Männerchor
 verschiedene Organisationen mit dem Namen „Young Life“
 Young Lady, ein Funkamateurin, siehe Funkamateur#YL
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Lettland
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden

YL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Fauske in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

yl steht für:

 ein Radikal als Nachsilbe in der Nomenklatur (Chemie)

Abkürzung